Joseph Paul Gaimard, un naturaliste français (1796 - 1858).

Voir aussi 
 Cormoran de Gaimard
 Coris gaimard
Patronyme français